Erhan ist ein türkischer männlicher Vorname. Er bedeutet etwa Der mutige Herr, Der Anführer oder Der heldenhafte Herrscher.

Erhan ist ein typischer zweistämmiger männlicher türkischer Name. Er setzt sich aus dem türkischen Wort Er, das mehrere Bedeutungen wie „heldenhaft“, „tollkühn“, „mutig“, „männlich“, „Soldat“ oder „Krieger“ haben kann, und dem oft anzutreffenden türkischen Namenssuffix Han zusammen, welches eine türkische Schreibweise des türkisch-mongolischen Herrschertitels Khan ist und die Bedeutungen „Herr“, „Herrscher“, „Befehlshaber“ oder „Anführer“ haben kann.

Namensträger

Vorname 

 Erhan Afyoncu (* 1967), türkischer Historiker
 Erhan Albayrak (* 1977), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Erhan Altın (* 1956), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Erhan Arslan (* 1956), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Erhan Çelenk (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Erhan Çinlar (* 1941), türkisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Erhan Emre (* 1978), deutscher Schauspieler
 Erhan Güven (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Erhan Karayer (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Erhan Kartal (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Erhan Kavak (* 1987), Schweizer Fußballspieler
 Erhan Küçük (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Erhan Kurt (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Erhan Namlı (* 1974), türkischer Fußballspieler
 Erhan Önal (1957–2021), türkischer Fußballspieler
 Erhan Şentürk (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Erhan Tabakoğlu (* 1967), türkischer Mediziner und Universitätsrektor
 Erhan Uyaroğlu (* 1982), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Emire Erhan-Neubauer (* 1945), deutsch-türkische Schauspielerin
 Iulian Erhan (* 1986), moldauischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname